Алексе́й Тимофе́ев:* Тимофеев, Алексей Алексеевич (1827—1889) — генерал-лейтенант, командир 2-й гвардейской пехотной дивизии.
 
 Тимофеев, Алексей Вячеславович (род. 1991) — российский кёрлингист.